Овсянниково — название населённых пунктов в России:

 Овсянниково — село в Целинном районе Алтайского края.
 Овсянниково — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Овсянниково — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Овсянниково — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Овсянниково — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Овсянниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Овсянниково — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Овсянниково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Овсянниково — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Овсянниково — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Овсянниково — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Овсянниково — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Овсянниково — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Овсянниково — деревня в Курском районе Курской области.
 Овсянниково — деревня в Тимском районе Курской области.
 Овсянниково — деревня в Дмитровском районе Московской области, сельское поселение Габовское
 Овсянниково — деревня в Дмитровском районе Московской области, Дмитровский район, сельское поселение Якотское
 Овсянниково — деревня в Клинском районе Московской области.
 Овсянниково — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Овсянниково — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Овсянниково — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Овсянниково — деревня в Боровичском районе Новгородской области, Опеченское сельское поселение.
 Овсянниково — деревня в Боровичском районе Новгородской области, Сушиловское сельское поселение.
 Овсянниково — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Овсянниково — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Овсянниково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Овсянниково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Овсянниково — деревня в Кашинском районе Тверской области, Карабузинское сельское поселение.
 Овсянниково — деревня в Кашинском районе Тверской области, Фарафоновское сельское поселение.
 Овсянниково — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Овсянниково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Овсянниково — село в Ефремовском районе Тульской области.
 Овсянниково — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Овсянниково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Овсянниково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.